Gênio (mitologia árabe) — seres sobrenaturais da mitologia árabe (djinn ou jinn em árabe)
Gênio (mitologia romana) — espírito guardião pessoal na mitologia romana
Gênio (pessoa) — pessoa com talentos intelectuais ou artísticos invulgares
Al-Jinn ("Os Gênios") — uma das suras do Alcorão